Le tagliatelle (Chopsticks) – valzer per pianoforte di Euphemia Allen del 1877
 Chopsticks – film del 2019 diretto da Sachin Yardi
 The Chopsticks – gruppo musicale pop hongkonghese
 Parola inglese per le bacchette per il cibo